Наумець Владислав Олегович (1999) — український футболіст, півзахисник.
 Наумець Дмитро Андрійович (1992) — український театральний актор, поет, організатор літературних вечорів.

Українські прізвища